

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Tatarki – przysiółek wsi Uście w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Tatarki – część wsi Rycerka Górna w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza 
 Tatarki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta